

Toponymes

Rue de la Cité, à Ixelles
 Rue de la Cité, à Liège.

Rue de la Cité, dans le  de Lyon ;
 Rue de la Cité, dans le  de Paris ;
 Rue de la Cité à Troyes ;
 Rue de la Cité-Universitaire, dans le  de Paris.